Das Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2020 fand im Ariake Tennis Park in Tokio vom 28. August bis 4. September 2021 statt. Insgesamt nahmen 16 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Weblinks 
 

Rollstuhltennis-Quadeinzel
2020
Tennisturnier in Kōtō
Tennisturnier 2021